IRQ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Irak.
 interrupt request

Glej tudi 

Kratice